A32, A 32 oder A-32 steht für:

Straßen:

 Bundesautobahn 32, ehemals geplante Autobahn in Deutschland
 Autoestrada A32 in Portugal
 Autovía A-32 in Spanien
 Autostrada A32 in Italien
 Rijksweg 32 in den Niederlanden
 A32 road in England
 A32 (Botswana)
 A32 (Kasachstan)

Sonstiges:
 Focke-Wulf A 32, Verkehrsflugzeug
 Junkers A 32, ziviles Mehrzweckflugzeug

A32